Descuernacabras puede referirse a:

Garganta de Descuernacabras, una garganta de Cáceres;
 el nombre común de la planta Lonicera periclymenum; o
 el nombre común de la planta Pistacia terebinthus.